Княжевич Дмитро Максимович (06.05(25.04).1788–13(01). 10.1844) — освітянський діяч, один із засновників і перший президент Одеського товариства історії.
 Микола Княжевич — губернатор Таврійської губернії.
 Мрозовська Єлена, Єлена Лукінічна Мрозовська (уроджена Княжевич, померла 1941) — одна з перших професійних російських фотографів чорногірського походження.

 Княжевич — залізнична станція Кримської дирекції Придніпровської залізниці на лінії Острякове — Євпаторія-Курорт. Станція виникла в 1915 році на новозбудованій одноколійній лінії Сарабуз — Євпаторія, мала назву Джамін. 1916 року була названа Княжевич, на честь губернатора Таврійської губернії Миколи Княжевича. Сучасна назва — Ярка — з 1952 року.